|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2015 vond plaats van 21 tot en met 27 september 2015 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 32e editie van de Pan Pacific Open, een van de twee vrouwentoernooien die onderdeel waren van het tennistoernooi van Tokio 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ana Ivanović was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Dominika Cibulková.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van Belinda Bencic.

Het zevende reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in twee sets. Radwańska wist voor de tweede keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de eerste van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Sania Mirza hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Raquel Kops-Jones en Abigail Spears, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste Spaanse duo Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro won het toernooi. Zij versloegen in de finale, gespeeld op zaterdag 26 september, de als tweede geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Muguruza had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez Navarro geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tokio 2015
Tokio